Der Brigadier steht für:

 Der Brigadier (Fonwisin) (), Komödie von Denis Fonwisin  (1769)
 Der Brigadier (Turgenew) (), Erzählung von Iwan Turgenew (1866)

 Der Brigadier (Gemälde), Gemälde von Bernhard Heisig (1970 überarbeitet 1979) 

Siehe auch
 Brigadier